Oise steht für:

 Oise, einen Fluss in Nordfrankreich
 Département Oise, das französische Département mit der Ordnungsnummer 60

Siehe auch:
 Département Val-d’Oise, französisches Département mit der Ordnungsnummer 95
 Département Seine-et-Oise, ehemaliges französisches Département mit der Ordnungsnummer 78